

Patronyme 

 (1945-), auteur et essayiste conservateur britannico-américain ;
John Derbyshire (1878-1938), nageur et joueur de water-polo britannique ;
 Matt Derbyshire (1986-), footballeur anglais ;
 Paul Derbyshire (1986-), joueur de rugby à XV italien.

Monde maritime 
 MV Derbyshire, vraquier britannique.

Toponyme 

 Derbyshire, comté d'Angleterre.
 Derbyshire, ancienne circonscription britannique du Parlement européen.

Homonymie de patronyme